В Военно-воздушных силах СССР существовало два 718-х истребительных авиационных полка:

 718-й истребительный авиационный полк (первого формирования)
 718-й истребительный авиационный полк (второго формирования)

История переименований 
 718-й истребительный авиационный полк (первого формирования) создан 1 января 1942 года в ВВС 36-й армии Забайкальского фронта (аэродром Разъезд № 77, Читинская обл.) по штату 015/134 на самолётах И-16. Принимал участие в Советско-японской войне. Расформирован 23 мая 1958 года на о. Сахалин.

 718-й истребительный авиационный полк (второго формирования) создан переформированием 1 марта 1943 года 718-го смешанного авиационного полка (ранее был сформирован 10.11.1941 г. как 718-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк, переформирован в смешанный 20.09.1942 г.). Входил в состав 5-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта, боевой работы не вёл. 31.08.1943 г. переформирован в 1000-й штурмовой авиационный полк.